Bueb ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Bueb (* 1938), deutscher Theologe und Pädagoge
 Eberhard Bueb (* 1938), deutscher Politiker (FDP, GAZ, Grüne)
 Fernand Bueb (1865–1906), elsässischer Journalist und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Franz Bueb (1919–1982), deutsch-österreichisch-US-amerikanischer Maler
 Ivor Bueb (1923–1959), britischer Rennfahrer
 Josef Bueb (1897–1974), deutscher Kommunalpolitiker
 Julius Bueb (1865–1944), deutscher Industrieller

BUeB steht für:
 Basellandschaftliche Ueberlandbahn, ein ehemaliges Schweizer Eisenbahnunternehmen

BÜB steht für:
 Bauüberwacher Bahn
 Betriebsüberleitungsbogen, Formular im Rechnungswesen, um Aufwendungen aus der Buchhaltung in Kosten umzulegen

Siehe auch:
 BUB

Abkürzung